(1947-), auteur, metteur en scène et directeur de théâtre suisse.
  (1967-), triathlète suisse.
  (1982-), snowboardeur suisse.
  (1989-), joueur de hockey sur glace allemand.